Ubi primum ist der Titel mehrerer von verschiedenen Päpsten verfasster Enzykliken und Apostolischen Schreiben:

 Enzyklika Ubi primum (Benedikt XIV.), 3. Dezember 1740
 Breve Ubi primum accepimus (Clemens XIII.), 14. Januar 1764
 Enzyklika Ubi primum (Leo XII.), 5. Mai 1824
 Enzyklika Ubi primum (Pius IX., 1847), 17. Juni 1847
 Enzyklika Ubi primum (Pius IX., 1849), 2. Februar 1849
 Apostolisches Schreiben Ubi primum (Benedikt XV.), 8. September 1914